Il doppio  del Cerveza Club Premium Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Santiago González e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Daniel Garza e Eric Nunez hanno battuto in finale Alejandro González e Carlos Salamanca 7–5, 6–4.

Teste di serie

  Andre Begemann /  Martin Emmrich (quarti di finale)
  Gero Kretschmer /  Alex Satschko (quarti di finale)

  Ricardo Hocevar /  Caio Zampieri (ritiro due to Zampieri's right arm injury)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cerveza Club Premium Open 2010